Amman, aussi orthographié Ammann ou Amann, est un patronyme d'origine germano-néerlandaise.
Son origine étymologique provient dAmtmann ou Amptmann'', désignant l'intendant, le bailli. Ce nom se retrouve dans d'autres cultures, comme pour la déesse-mère de l'Inde du Sud Amman ou la capitale de la Jordanie Amman.

 Patronyme 

 Jakob Amman (1644 ?-1730 ?), personnalité anabaptiste ;
 Johann Amman (1707-1741), naturaliste allemand ;
  ;
 Jost Amman (1539-1591), dessinateur, graveur et peintre suisse ;
 Karuna Amman (1966-), personnalité politique srilankaise ;
 Maurice Amman (1904-1988), amiral français ;
 Urs Amman, informaticien qui a conçu avec Niklaus Wirth le premier compilateur Pascal.

 Toponyme 

 Amman, capitale de la Jordanie ;
 Forteresse d'Amman, forteresse du .

 Autres Amman''' peut aussi désigner :
 Amman, chef de district au duché de Brabant ;
 Amman, autre nom de la divinité tamoule Mariamman.

Référence